Ryan VandenBussche (né le  à Smicoe dans la province d'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évoluait au poste d'ailier droit.

Biographie 
Issu de la Ligue de hockey de l'Ontario, il est repêché par les Maple Leafs de Toronto au  rang lors du repêchage d'entrée dans la LNH 1992. Il devient professionnel en 1992-1993 avec les Maple Leafs de Saint-Jean, équipe affiliée à Toronto dans la Ligue américaine de hockey, mais joue sa première saison complète dans ce rang en 1993-1994, toujours dans la LAH. 

Il ne jouera jamais avec les Maple Leafs et fait plutôt ses débuts dans la Ligue nationale de hockey avec les Rangers de New York en 1996-1997, équipe qui l'a signé comme agent libre à l'été 1995. Il a également joué pour les Blackhawks de Chicago et les Penguins de Pittsburgh dans la LNH. 

Il joue sa dernière saison professionnelle en 2006-2007, alors qu'il commence la saison en Finlande en évoluant pour le Jokerit Helsinki puis change d'équipe en cours de saison, en s'alignant avec les Scorpions du Nouveau-Mexique dans la Ligue centrale de hockey.

Statistiques 

|-
| 1990-1991 || Royals de Cornwall ||LHO ||49 ||3 ||8 ||11 ||139 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1991-1992 || Royals de Cornwall ||LHO ||61 ||13 ||15 ||28 ||230 ||6 ||0 ||2 ||2 ||9
|-
| 1992-1993 || Royals de Newmarket ||LHO ||30 ||15 ||12 ||27 ||161 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1992-1993 || Storm de Guelph ||LHO ||29 ||3 ||14 ||17 ||99 ||5 ||1 ||3 ||4 ||13
|-
| 1992-1993 || Maple Leafs de Saint-Jean ||LAH ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1993-1994 || Maple Leafs de Saint-Jean ||LAH ||44 ||4 ||10 ||14 ||124 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1993-1994 || Indians de Springfield ||LAH ||9 ||1 ||2 ||3 ||29 ||5 ||0 ||0 ||0 ||16
|-
| 1994-1995 || Maple Leafs de Saint-Jean ||LAH ||53 ||2 ||13 ||15 ||239 ||3 ||0 ||0 ||0 ||17
|-
| 1995-1996 || Rangers de Binghamton ||LAH ||68 ||3 ||17 ||20 ||240 ||4 ||0 ||0 ||0 ||9
|-
| 1996-1997 || Rangers de Binghamton ||LAH ||38 ||8 ||11 ||19 ||133 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1996-1997 || Rangers de New York ||LNH ||11 ||1 ||0 ||1 ||30 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1997-1998 || Rangers de New York ||LNH ||16 ||1 ||0 ||1 ||38 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1997-1998 || Wolf Pack de Hartford ||LAH ||15 ||2 ||0 ||2 ||45 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1997-1998 || Blackhawks de Chicago ||LNH ||4 ||0 ||1 ||1 ||5 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1997-1998 || Ice d'Indianapolis ||LIH ||3 ||1 ||1 ||2 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1998-1999 || Ice d'Indianapolis ||LIH ||34 ||3 ||10 ||13 ||130 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1998-1999 || Pirates de Portland ||LAH ||37 ||4 ||1 ||5 ||119 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1998-1999 || Blackhawks de Chicago ||LNH ||6 ||0 ||0 ||0 ||17 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1999-2000 || Blackhawks de Chicago ||LNH ||52 ||0 ||1 ||1 ||143 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2000-2001 ||Blackhawks de Chicago ||LNH ||64 ||2 ||5 ||7 ||146 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2001-2002 ||Blackhawks de Chicago ||LNH ||50 ||1 ||2 ||3 ||103 ||1 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
| 2002-2003 || Admirals de Norfolk ||LAH ||4 ||0 ||1 ||1 ||5 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2002-2003 ||Blackhawks de Chicago ||LNH ||22 ||0 ||0 ||0 ||58 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2003-2004 ||Blackhawks de Chicago ||LNH ||65 ||4 ||1 ||5 ||120 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2004-2005 || Penguins de Wilkes-Barre/Scranton ||LAH ||23 ||4 ||7 ||11 ||77 ||11 ||2 ||2 ||4 ||11
|-
| 2005-2006 || Penguins de Pittsburgh ||LNH ||20 ||1 ||0 ||1 ||42 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2006-2007 ||Jokerit Helsinki ||SM-liiga ||15 ||0 ||0 ||0 ||39 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2006-2007 ||Scorpions du Nouveau-Mexique ||LCH ||9 ||0 ||3 ||3 ||29 ||- ||- ||- ||- ||-

| 310 || 10 || 10 || 20 || 702 || 1 || 0 || 0 || 0|| 0

Références 

Naissance en février 1973
Naissance en Ontario
Joueur canadien de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Choix de repêchage des Maple Leafs de Toronto
Joueur des Royals de Cornwall
Joueur des Royals de Newmarket
Joueur du Storm de Guelph
Joueur des Maple Leafs de Saint-Jean
Joueur des Indians de Springfield
Joueur des Rangers de Binghamton
Joueur des Rangers de New York
Joueur du Ice d'Indianapolis
Joueur du Wolf Pack de Hartford
Joueur des Pirates de Portland
Joueur des Blackhawks de Chicago
Joueur des Admirals de Norfolk (LAH)
Joueur des Penguins de Wilkes-Barre/Scranton
Joueur des Penguins de Pittsburgh
Joueur du Jokerit Helsinki
Joueur des Scorpions du Nouveau-Mexique